Rick Roberts (acteur), een Canadees acteur
 Rick Roberts (radiopresentator), een Amerikaans radiopresentator
 Rick Roberts (hockeyer), een Canadees hockeyer
 Rick Roberts (muzikant), een Amerikaans rockmuzikant en oprichter van de band Firefall